
Termin -{LHR}- ima više značenja. Ovaj akronim može da označava:

 Aerodrom Hitrou
 -{LHCGR}-, receptor luteinizirajućeg hormona.